Stiebel bezeichnet:

 Stiebel Eltron, ein mittelständisches Unternehmen

Stiebel ist der Familienname folgender Personen:
 George Stiebel (* um 1821; † 1896), jamaikanischer Händler
 Martin Stiebel (1899–1934), deutscher Kommunist und NS-Opfer
 Salomon Friedrich Stiebel (1792–1868), Arzt
 Theodor Stiebel (1894–1960), deutscher Unternehmer und Gründer der nach ihm benannten Dr. Theodor Stiebel Werke GmbH & Co. KG

Siehe auch:
 Stiepel